Czasopismo informatyczne – rodzaj publikacji poświęcony tematyce informatycznej i komputerowej, oraz nowym technologiom związanym z przemysłem informatycznym. Coraz częściej czasopisma informatyczne mają swoją wersję elektroniczną w internecie.

Polskojęzyczne czasopisma informatyczne 
 Software Developer's
 Networld
 Computerworld
 Chip
 PC Format
 PCkurier
 Enter
 PC World Komputer
 Komputer Świat
 New S Service
 PHP Solutions
 Hakin9

Zobacz też 
 czasopisma komputerowe